Киндельский  — поселок в Новосергиевском районе Оренбургской области. Входит в состав Кулагинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 25 километров по прямой на юг от районного центра поселка Новосергиевка.

Население
Население составляло 92 человека в 2002 году (96% русские), 43 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Новосергиевского района